Karev ist der Familienname folgender Personen: 

 Léonid Karev (* 1969), Komponist, Organist und Pianist 
 Nikola Karev (1877–1905), Präsident der Republik Kruševo 
 Alexander Vasiljewic Karev, Generalsekretär der Baptistenunion

Siehe auch: 
 Kareva
 Karew
 Karau